Katholischer Friedhof Dresden steht für:

 Alter Katholischer Friedhof (Dresden)
 Neuer Katholischer Friedhof (Dresden)